Christine Liew – saggista tedesca
 Daren Liew – giocatore di badminton malese
 Prudence Liew – cantante e attrice hongkonghese